Дуб Сковороди — назва кількох дубів пов'язаних з ім'ям філософа Григорія Сковороди.

 Дуб Сковороди — дуб у селі Сковородинівка Харківської області.
 Дуб Сковороди (на валу Більського городища) — на валу Великого укріплення Більського городища, поблизу селища Котельва Полтавської області.
 Дуб Сковороди - молодший — дуб в селі Моначинівка Харківської області.